Суперкубок Белоруссии по футболу 2018 года — 9-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоится 10 марта 2018 года и в нём встретятся чемпион Белоруссии 2017 года борисовский БАТЭ и обладатель Кубка Белоруссии 2016/2017 Динамо-Брест.

Отчёт о матче

Составы

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2017
 Кубок Белоруссии 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Исполком БФФ. «Золотой матч» возвращается
 Матч за Суперкубок Беларуси-2018 пройдет на стадионе ФК «Минск»
 Суперкубок. Латальный исход

2018
Футбольные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 2018 году
Март 2018 года
Европейские национальные футбольные суперкубки в сезоне 2018
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Динамо-Брест»
События 10 марта